Kereselidse (georgisch: კერესელიძე) ist der Familienname folgender Personen:

 Artschil Kereselidse (1912–1971), georgischer Komponist
 Iwane Kereselidse (1850–1892), georgischer Dichter
 Leo Kereselidse (1885–1944), georgischer General und Politiker

en:Kereselidze